Проспе́кт им. В. И. Ле́нина — одна из главных улиц города Волгограда.

Проспект проходит по трём районам города — Центральному, Краснооктябрьскому, Тракторозаводскому, от Краснознаменской улицы до улицы имени Николая Отрады.  Бульварная часть проспекта от памятника Основателям города до площади Ленина, линия скоростного трамвая проходит вдоль всего проспекта, начиная от Тракторного завода и далее в сторону центра. Проспект Ленина является отрезком Первой Продольной автомагистрали.

Между Ворошиловским и Центральным районами проходит по мосту через реку Царицу.

История 

До переименования большевиками проспект Ленина в самом центре города назывался Александровской улицей.

Административные здания 
 Волгоградская областная Дума — дом 9

Достопримечательности 
 Памятник в честь основания Царицына
 Волгоградский областной краеведческий музей
 Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова — дом 21
 Волгоградский областной театр кукол
 Памятник комсомольцам — защитникам Сталинграда
 Памятник Маргарите Агашиной
 Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Вузы 
 Волгоградский государственный медицинский университет
 Волгоградский государственный педагогический университет
 Волгоградский государственный технический университет
 Волгоградская государственная академия физической культуры

Спортивные сооружения 
 Центральный стадион
 Центральный плавательный бассейн
 Дворец спорта

Промышленные предприятия 
 ОАО «Тракторная компания „ВгТЗ“»
 Хлебозавод № 2
 ФГУП ПО «Баррикады»
 ЗАО Металлургический завод «Красный Октябрь»
 ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» (ВЗТДиН)

Примечания 

Улицы, названные в честь Владимира Ленина
Улицы Волгограда
Архитектурные ансамбли Волгограда